Уоллис может иметь несколько значений:

Английская фамилия ():
 Уоллис, Аннабелль (род. 1984) — британская актриса, племянница актёра Ричарда Харриса.
 Уоллис, Велма (род. 1960) — американская писательница.
 Уоллис, Генри (1830—1916) — английский художник-прерафаэлит и писатель, коллекционер.
 Уоллис, Джеймс (1873—?) — британский регбист.
 Уоллис, Джон (1616—1703) — английский математик.
 Уоллис, Дэйв (1917—1990) — английский писатель.
Уоллис, Кристофер (род. 1990) — австралийский шахматист.
 Уоллис, Кувенжаней (род. 2003) — американская актриса.
 Уоллис, Прово (1791—1892) — британский адмирал флота.
 Уоллис, Рой (1945—1990) — британский социолог религии, декан факультета экономики и общественных наук Университета Королевы в Белфасте. 
 Уоллис, Руфь (1920—2007) — американская певица кабаре.
 Уоллис, Самюэл (1728—1795) — английский мореплаватель.
 Уоллис, Хэл (1898—1986) — американский кинопродюсер.

Название нескольких городов в США:
 Уоллис (Айдахо)
 Уоллис (Небраска)
 Уоллис (Северная Каролина)
 Уоллис (Техас)

Топоним:
 Уоллис (остров) — альтернативное название главного острова архипелага Уоллис в составе Уоллис и Футуна.
 Уоллис (острова) — архипелаг в составе Уоллис и Футуна.

Прочее:
 Умта Уоллис — имя фэянина, фонового персонажа игры Космические Рейнджеры 
 Артур Уоллис (настоящее имя Николас Бриггс; род. 1961) — британский актёр и писатель.

См. также 
 Уоллес
 Валлис
 Уоллис и Футуна — острова в южной части Тихого океана.